Zai steht für:
 Zaï, landwirtschaftliche Methode der westlichen Sahelzone
 Zai AG, Schweizer Skihersteller

Zai ist der Familienname folgender Personen:
 Tom Zai (* 1965), Schweizer Autor und Lehrer
 Peter Zai (senior) (1873–1937), Schweizer Bäckermeister aus Ragaz.
 Peter Zai (junior) (1905–1976), Schweizer Bäckermeister

zai steht für:
 Isthmus-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko
 Ludwig „zai“ Wåhlberg (* 1997), schwedischer E-Sportler

ZAI steht für:
 Provinz Zaire in Angola (ISO-3166-Code)
 Zaire, Name der Demokratischen Republik Kongo 1971–1997
 Demokratische Republik Kongo, UNDP-Code

Siehe auch:
 Tsai

Abkürzung